Moons bezeichnet:

 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers GL Enterprises
 Sixteen Moons – Eine unsterbliche Liebe, Roman
 The Five Moons, fünf indianische Ballerinen aus Oklahoma
 The Moons, britische Band
 Two Moons, Häuptling der Cheyenne

Moons ist der Familienname folgender Personen:

 Théo Moons (1890–1962), belgischer Karambolagespieler und mehrfacher Welt- und Europameister